Заборонена зона — у зонній теорії кристалів проміжок енергій, в якому не існує делокалізованих одноелектронних станів.

  — американська музична кінокомедія 1982 року.
 «Заборонена зона» — радянський художній фільм 1988 року.
 «Заборонена зона» — американський фільм жахів 2012 року.